Région de planification (Bulgarie)
 Régions de planification (Lettonie)